Те () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 95 км на південний захід від Ренна, 9 км на схід від Ванна.

Історія 

1 січня 2016 року Те і Нуаяло було об'єднано в новий муніципалітет Те-Нуаяло.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2687 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7003,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії
 [ Розташування муніципалітету Те на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан